Els Premis Grammy s'entreguen en diverses categories, cadascuna de les quals identifica una contribució específica a la indústria discogràfica. El nombre de premis ha crescut i fluctuat al llarg del temps a la vegada que s'afegien noves categories i d'altres més antigues se suprimien; en una ocasió se'n van entregar més de cent.

Generals 
Aquestes són les quatre grans categories genèriques per a premis als treballs musicals, que no restringeixen els candidats per gènere musical o qualsevol altre criteri:
 Gravació de l'any (Grammy Award for Record of the Year): concedit a l'intèrpret i l'equip de producció d'una sola cançó
 Àlbum de l'any (Grammy Award for Album of the Year): concedit a l'intèrpret i l'equip de producció d'un àlbum complet
 Cançó de l'any (Grammy Award for Song of the Year): concedit al(s) compositor(s) d'una sola cançó
 Millor nou artista (Grammy Award for Best New Artist): concedit a un artista revelació de l'any, sense referència a una cançó o un àlbum

Específiques 
En els 62ns Premis Grammy hi ha 84 categories, incloent-hi les generals, però no incloent-hi les especials.

Pop
 Millor interpretació de pop en solitari (Grammy Award for Best Pop Solo Performance)
 Millor interpretació de pop de duo/grup (Grammy Award for Best Pop Duo/Group Performance)
 Millor àlbum de pop vocal (Grammy Award for Best Pop Vocal Album)
 Millor àlbum de pop vocal tradicional (Grammy Award for Best Traditional Pop Vocal Album) (anteriorment a Pop tradicional)

Dance/Electrònica (Dance/Electronic)
 Millor gravació de dance (Grammy Award for Best Dance Recording) (anteriorment a Pop)
 Millor àlbum de música electrònica (Grammy Award for Best Dance/Electronic Album)

Música instrumental contemporània (Contemporary Instrumental)
 Millor àlbum instrumental contemporani (Grammy Award for Best Contemporary Instrumental Album) (anteriorment a Pop)

Rock
 Millor interpretació de rock (Grammy Award for Best Rock Performance)
 Millor interpretació de metal (Grammy Award for Best Metal Performance)
 Millor cançó de rock (Grammy Award for Best Rock Song)
 Millor àlbum de rock (Grammy Award for Best Rock Album)

Alternativa (Alternative)
 Millor àlbum de música alternativa (Grammy Award for Best Alternative Music Album)

Rhythm and blues (R&B)
 Millor interpretació de R&B (Grammy Award for Best R&B Performance)
 Millor interpretació de R&B tradicional (Grammy Award for Best Traditional R&B Performance)
 Millor cançó de R&B (Grammy Award for Best R&B Song)
 Millor àlbum d'urbà contemporani (Grammy Award for Best Urban Contemporary Album)
 Millor àlbum de R&B (Grammy Award for Best R&B Album)

Rap
 Millor interpretació de rap (Grammy Award for Best Rap Performance)
 Millor interpretació de rap/cantada (Grammy Award for Best Rap/Sung Performance)
 Millor cançó de rap (Grammy Award for Best Rap Song)
 Millor àlbum de rap (Grammy Award for Best Rap Album)

Country
 Millor interpretació de country en solitari (Grammy Award for Best Country Solo Performance)
 Millor interpretació de duo/grup de country (Grammy Award for Best Country Duo/Group Performance)
 Millor cançó de country (Grammy Award for Best Country Song)
 Millor àlbum de country (Grammy Award for Best Country Album)

New-age (New Age)
 Millor àlbum de new-age (Grammy Award for Best New Age Album)

Jazz
 Millor jazz improvisat en solitari (Grammy Award for Best Improvised Jazz Solo)
 Millor àlbum de jazz vocal (Grammy Award for Best Jazz Vocal Album)
 Millor àlbum instrumental de jazz (Grammy Award for Best Jazz Instrumental Album)
 Millor àlbum de conjunt de jazz (Grammy Award for Best Large Jazz Ensemble Album)
 Millor àlbum de jazz llatí (Grammy Award for Best Latin Jazz Album)

Gòspel/Música cristiana contemporània (Gospel/Contemporary Christian Music)
 Millor interpretació/cançó de gòspel (Grammy Award for Best Gospel Performance/Song)
 Millor interpretació/cançó de música cristiana contemporània (Grammy Award for Best Contemporary Christian Music Performance/Song)
 Millor àlbum de gòspel (Grammy Award for Best Gospel Album)
 Millor àlbum de música cristiana contemporània (Grammy Award for Best Contemporary Christian Music Album)
 Millor àlbum de gòspel tradicional (Grammy Award for Best Roots Gospel Album)

Llatina
 Millor àlbum de pop llatí
 Millor àlbum de rock llatí, urbà o alternatiu
 Millor àlbum de música mexicana regional
 Millor àlbum llatí tropical

Música tradicional estatunidenca
 Millor interpretació de música tradicional estatunidenca
 Millor peça musical tradicional estatunidenca
 Millor àlbum d'americana
 Millor àlbum de bluegrass
 Millor àlbum de blues contemporani
 Millor àlbum de blues tradicional
 Millor àlbum de folk
 Millor àlbum de música regional tradicional

Reggae
 Millor àlbum de reggae

Música universal
 Millor àlbum de música universal

Musica infantil
 Millor àlbum de música infantil

Paraula parlada
 Millor àlbum parlat

Comèdia
 Millor àlbum de comèdia

Teatre musical
 Millor àlbum de teatre musical

Música per a suport visual
 Millor banda sonora recopilatòria per a suports visuals
 Millor partitura de banda sonora per a suports visuals
 Millor cançó escrita per a suports visuals (Grammy Award for Best Song Written for Visual Media) (anteriorment al camp "Composició i arranjament")

Composició (Composing)
 Millor composició instrumental (Grammy Award for Best Instrumental Composition)

Arranjament (Arranging)
 Millor arranjament (Grammy Award for Best Arrangement, Instrumental or A Cappella)
 Millor arranjament (Grammy Award for Best Arrangement, Instrumental and Vocals)

Packaging
 Millor presentació de gravació (Grammy Award for Best Recording Package)
 Millor presentació en caixa o d'edició especial limitada (Grammy Award for Best Boxed or Special Limited Edition Package)

Notes
 Millors notes d'àlbum (Grammy Award for Best Album Notes)

Històric (Historical)
 Millor àlbum històric (Grammy Award for Best Historical Album)

Disseny de so d'àlbum (Engineered Album)
 Millor disseny de so d'àlbum (Grammy Award for Best Engineered Album, Non-Classical)
 Millor disseny de so d'àlbum (Grammy Award for Best Engineered Album, Classical)

Productor (Producer)
 Millor productor de l'any (Grammy Award for Producer of the Year, Non-Classical)
 Millor productor de l'any (Grammy Award for Producer of the Year, Classical)

Remix (Remixer)
 Millor gravació remesclada (Grammy Award for Best Remixed Recording, Non-Classical)

So surround (Surround Sound)
 Millor àlbum amb so surround (Grammy Award for Best Surround Sound Album)

Clàssica (Classical)
 Millor interpretació d'orquestra (Grammy Award for Best Orchestral Performance)
 Millor gravació d'òpera (Grammy Award for Best Opera Recording)
 Millor interpretació coral (Grammy Award for Best Choral Performance)
 Millor interpretació de grups petits (Grammy Award for Best Small Ensemble Performance)
 Millor solista instrumental clàssic (Grammy Award for Best Classical Instrumental Solo)
 Millor solista vocal clàssic (Grammy Award for Best Classical Vocal Solo) (anteriorment incloïa àlbums i pistes)
 Millor compendi clàssic (Grammy Award for Best Classical Compendium)
 Millor composició de música clàssica contemporània (Grammy Award for Best Classical Contemporary Composition)

Vídeo/Pel·lícula musical (Music Video/Film)
 Millor videoclip (Grammy Award for Best Music Video)
 Millor pel·lícula musical (Grammy Award for Best Music Film)

Premis que ja no s'adjudiquen 

Pop
 Millor interpretació vocal femenina de pop (Grammy Award for Best Female Pop Vocal Performance) (1959 - 2011)
 Millor interpretació vocal masculina de pop (Grammy Award for Best Male Pop Vocal Performance) (1959 - 2011)
 Millor interpretació de pop d'un duo o grup amb vocalista (Grammy Award for Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals) (1966 - 2011)
 Millor col·laboració de pop amb vocalista (Grammy Award for Best Pop Collaboration with Vocals) (1995 - 2011)
 Millor interpretació instrumental de pop (Grammy Award for Best Pop Instrumental Performance) (1969 - 2011)
 Millor interpretació instrumental de pop amb colorit vocal (Grammy Award for Best Pop Instrumental Performance with Vocal Coloring) (atorgat només el 1973)
 Millor interpretació d'un grup vocal (Grammy Award for Best Performance by a Vocal Group) (1961 - 1968)
 Millor interpretació d'una coral (Grammy Award for Best Performance by a Chorus) (1961 - 1968)
 Millor interpretació instrumental (Grammy Award for Best Instrumental Performance) (1964 - 1967)
 Millor interpretació d'una orquestra - per ballar (Grammy Award for Best Performance by an Orchestra – for Dancing) (1960 - 1964)
 Millor interpretació d'una orquestra o d'instrumentista amb orquestra (Grammy Award for Best Performance by an Orchestra or Instrumentalist with Orchestra) (1960 - 1964)
 Millor interpretació contemporània (Grammy Award for Best Contemporary (R&R) Performance) (1966 - 1968)
 Millor interpretació contemporània d'una coral (Grammy Award for Best Contemporary Performance by a Chorus) (1969 - 1970)
 Millor cançó contemporània (Grammy Award for Best Contemporary Song) (1960 - 1968, 1970 - 1971)

Rock
 Millor interpretació vocal femenina de rock (Grammy Award for Best Female Rock Vocal Performance) (1980-1987, 1989-1991, 1993, 1995-2004)
 Millor interpretació vocal masculina de rock (Grammy Award for Best Male Rock Vocal Performance) (1980-1987, 1989-1991, 1993, 1995-2004)
 Millor interpretació vocal de rock en solitari (Grammy Award for Best Solo Rock Vocal Performance) (1988, 1992, 1994, 2005-2011)
 Millor interpretació de rock d'un duo o grup amb vocalista (Grammy Award for Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal) (1980-2011)
 Millor interpretació instrumental de rock (Grammy Award for Best Rock Instrumental Performance) (1980-2011)
 Millor interpretació de rock dur/metal vocal o instrumental (Grammy Award for Best Hard Rock/Metal Performance Vocal or Instrumental) (atorgat només el 1989)
 Millor interpretació de rock dur (Grammy Award for Best Hard Rock Performance) (1990-2011)
 Millor interpretació de rock dur/metal (Grammy Award for Best Hard Rock/Metal Performance) (2012-2013)

R&B
 Millor interpretació urbana/alternativa (Grammy Award for Best Urban/Alternative Performance) (2003 - 2011)
 Millor interpretació vocal femenina de R&B (Grammy Award for Best Female R&B Vocal Performance) (1968 - 2011)
 Millor interpretació vocal masculina de R&B (Grammy Award for Best Male R&B Vocal Performance) (1968 - 2011)
 Millor interpretació de R&B d'un duo o grup amb vocalista (Grammy Award for Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals) (1967 - 2011)
 Millor àlbum de R&B contemporani (Grammy Award for Best Contemporary R&B Album) (2003 - 2011)
 Millor interpretació vocal de R&B en solitari (Grammy Award for Best R&B Solo Vocal Performance, Male or Female) (atorgat només el 1967)
 Millor interpretació instrumental de R&B (Grammy Award for Best R&B Instrumental Performance) (1970, 1973 - 1990, 1993)

Rap
 Millor interpretació de rap en solitari (Grammy Award for Best Rap Solo Performance) (1991-2002, 2005-2011)
 Millor interpretació de rap d'un duo o grup (Grammy Award for Best Rap Performance by a Duo or Group) (1991-2011)
 Millor interpretació femenina de rap en solitari (Grammy Award for Best Female Rap Solo Performance) (2003-2004)
 Millor interpretació masculina de rap en solitari (Grammy Award for Best Male Rap Solo Performance) (2003-2004)

Country
 Millor interpretació vocal femenina de country (Grammy Award for Best Female Country Vocal Performance) (1965-2011)
 Millor interpretació vocal masculina de country (Grammy Award for Best Male Country Vocal Performance) (1965-2011)
 Millor interpretació de country d'un duo o grup amb vocalista (Grammy Award for Best Country Performance by a Duo or Group with Vocal) (1970-2011)
 Millor col·laboració de country amb vocalista (Grammy Award for Best Country Collaboration with Vocals) (1988-2011)
 Millor interpretació instrumental de country (Grammy Award for Best Country Instrumental Performance) (1970-2011)
 Millor gravació de country i western (Grammy Award for Best Country & Western Recording) (1959-1968)
 Millor nou artista de country i western (Grammy Award for Best New Country & Western Artist) (1965-1966)

Jazz
 Millor interpretació de jazz fusió (Grammy Award for Best Jazz Fusion Performance) (1980-1991)
 Millor interpretació vocal femenina de jazz (Grammy Award for Best Jazz Vocal Performance, Female) (1981-1984, 1986-1991)
 Millor interpretació vocal masculina de jazz (Grammy Award for Best Jazz Vocal Performance, Male) (1981-1984, 1986-1991)
 Millor interpretació de jazz d'un duo o grup (Grammy Award for Best Jazz Vocal Performance, Duo or Group) (1982-1990)
 Millor composició original de jazz (Grammy Award for Best Original Jazz Composition) (1961-1967)
 Millor àlbum de jazz contemporani (Grammy Award for Best Contemporary Jazz Album) (1992-2011)

Gòspel/Música cristiana contemporània (Gospel/Contemporary Christian Music)
 Millor àlbum de gòspel pop/contemporani (Grammy Award for Best Pop/Contemporary Gospel Album) (1991-2011)
 Millor àlbum de gòspel rock (Grammy Award for Best Rock Gospel Album) (1991-2011)
 Millor àlbum de gòspel tradicional (Grammy Award for Best Traditional Gospel Album) (1991-2011)
 Millor àlbum de gòspel de R&B (Grammy Award for Best Contemporary R&B Gospel Album) (1991-2011)
 Millor cançó de música cristiana contemporània (Grammy Award for Best Contemporary Christian Music Song) (2012-2014)
 Millor interpretació de gòspel/música cristiana contemporània (Grammy Award for Best Gospel/Contemporary Christian Music Performance) (1968-1974, 1976-1977, 2005-2014)
 Millor coral de gòspel o àlbum de d'una coral (Grammy Award for Best Gospel Choir or Chorus Album) (1991-2006)
 Millor interpretació de gòspel tradicional (Grammy Award for Best Gospel Performance, Traditional) (1978-1983)
 Millor interpretació de gòspel contemporani (Grammy Award for Best Gospel Performance, Contemporary) (1978-1983)
 Millor cançó de gòspel (Grammy Award for Best Gospel Song) (2006-2014)
 Millor interpretació vocal femenina de gòspel (Grammy Award for Best Gospel Vocal Performance, Female) (1984-1990)
 Millor interpretació vocal masculina de gòspel (Grammy Award for Best Gospel Vocal Performance, Male) (1984-1990)
 Millor interpretació vocal de gòspel d'un duo o grup (Grammy Award for Best Gospel Vocal Performance by a Duo or Group, Choir or Chorus) (1984-1990)
 Millor interpretació de gòspel soul (Grammy Award for Best Soul Gospel Performance) (1969-1977)
 Millor interpretació de gòspel soul tradicional (Grammy Award for Best Soul Gospel Performance, Traditional) (1978-1983)
 Millor interpretació de gòspel soul contemporani (Grammy Award for Best Soul Gospel Performance, Contemporary) (1978-1983)
 Millor interpretació femenina de gòspel soul (Grammy Award for Best Soul Gospel Performance, Female) (1984-1989)
 Millor interpretació masculina de gòspel soul (Grammy Award for Best Soul Gospel Performance, Male) (1984-1989)
 Millor interpretació de gòspel soul (Grammy Award for Best Soul Gospel Performance, Male or Female) (atorgat només el 1990)
 Millor interpretació de gòspel soul d'un duo o grup (Grammy Award for Best Soul Gospel Performance by a Duo or Group, Choir or Chorus) (1984-1990)
 Millor àlbum de gòspel southern (Grammy Award for Best Southern, Country or Bluegrass Gospel Album) (1991-2011)
 Millor interpretació inspiradora (Grammy Award for Best Inspirational Performance) (1962-1986)

Música tradicional estatunidenca (American Roots Field)
 Millor àlbum de blues (Grammy Award for Best Blues Album) (2012-2016)
 Millor àlbum de folk tradicional (Grammy Award for Best Traditional Folk Album) (1987-2011)
 Millor àlbum de folk contemporani (Grammy Award for Best Contemporary Folk Album) (1987-2011)
 Millor àlbum de música hawaiana (Grammy Award for Best Hawaiian Music Album) (2005-2011)
 Millor àlbum de música indígena de l'Amèrica del Nord (Grammy Award for Best Native American Music Album) (2001-2011)
 Millor àlbum de zydeco o cajun (Grammy Award for Best Zydeco or Cajun Music Album) (2008-2011)

Llatina (Latin)
 Millor gravació de música llatina (Grammy Award for Best Latin Recording) (1976-1983)
 Millor àlbum de pop (Grammy Award for Best Latin Pop, Rock or Urban Album) (atorgat només el 2012)
 Millor àlbum de banda o música del nord de Mèxic (Grammy Award for Best Banda or Norteño Album) (atorgat només el 2012)
 Millor àlbum mexicà regional (Grammy Award for Best Regional Mexican Album) (2009-2011)
 Millor àlbum mexicà/mexicà-estatunidenc (Grammy Award for Best Mexican/Mexican-American Album) (1984-2008)
 Millor àlbum de banda (Grammy Award for Best Banda Album) (2007-2011)
 Millor àlbum de música del nord de Mèxic (Grammy Award for Best Norteño Album) (2009-2011)
 Millor àlbum de música tex-mex (Grammy Award for Best Tejano Album) (1999-2011)
 Millor àlbum d'urbà de música llatina (Grammy Award for Best Latin Urban Album) (2008-2010)
 Millor àlbum de merengue (Grammy Award for Best Merengue Album) (2000-2003)
 Millor àlbum de salsa (Grammy Award for Best Salsa Album) (2000-2003)
 Millor àlbum de salsa o merengue (Grammy Award for Best Salsa/Merengue Album) (2004-2006)

World music
 Millor àlbum de world music tradicional (Grammy Award for Best Traditional World Music Album) (2004-2011)
 Millor àlbum de world music contemporani (Grammy Award for Best Contemporary World Music Album) (2004-2011)

Infantil (Children's)
 Millor àlbum musical per a infants (Grammy Award for Best Musical Album for Children) (1994-2011)
 Millor àlbum de spoken word per a infants (Grammy Award for Best Spoken Word Album for Children) (1994-2011)
 Millor àlbum per a infants (Grammy Award for Best Album for Children) (1959-1968, 1970-1993, 2012-2015)

Teatre musical (Musical Theatre)
 Millor àlbum de banda sonora original o gravació del repartiment original d'una pel·lícula o televisió (Grammy Award for Best Sound Track Album or Recording of Original Cast From a Motion Picture or Television) (1960-1962)

Composició/Arranjament (Composing/Arranging)
 Millor arranjament (Grammy Award for Best Arrangement) (1960-1962)
 Millor arranjament vocal per a dues o més veus (Grammy Award for Best Vocal Arrangement for Two or More Voices) (1977-1986)

Producció/Disseny de so (Production/Engineering)
 Millor disseny de so d'una gravació – efectes especials o novells (Grammy Award for Best Engineered Recording – Special or Novel Effects) (1960-1965)

Clàssica (Classical)
 Millor interpretació instrumental amb solista o solistes (Grammy Award for Best Instrumental Soloist(s) Performance (with orchestra)) (1959-1966, 1972-1986, 1988-2011)
 Millor interpretació instrumental amb solista o solistes (Grammy Award for Best Instrumental Soloist Performance (without orchestra)) (1959-1966, 1972-1986, 1988-2011)
 Millor interpretació clàssica (Grammy Award for Best Classical Performance, Operatic or Choral) (1959-1960)
 Millor interpretació clàssica de solista o solistes instrumental (Grammy Award for Best Classical Performance – Instrumental Soloist or Soloists (with or without orchestra)) (1967-1971, 1987)
 Millor nou artista de música clàssica (Grammy Award for Best New Classical Artist) (1964-1966, 1986)
 Millor interpretació de música de cambra (Grammy Award for Best Chamber Music Performance) (1959-2011)
 Millor àlbum de música clàssica (Grammy Award for Best Classical Album) (1962-2011)
 Millor àlbum de crossover de música clàssica (Grammy Award for Best Classical Crossover Album) (1999-2011)

Vídeo/Pel·lícula musical (Music Video/Film)
 Millor concepte de vídeo musical (Grammy Award for Best Concept Music Video) (1988-1989)
 Millor interpretació de vídeo musical (Grammy Award for Best Performance Music Video) (1988-1989)
 Vídeo musical de l'any (Grammy Award for Video of the Year) (1982-1983)

Disco
 Millor gravació de música disco (Grammy Award for Best Disco Recording) (atorgat només el 1980)

Folk
 Millor gravació de música ètnica o folk tradicional (Grammy Award for Best Ethnic or Traditional Folk Recording) (1960-1986)

Polka
 Millor àlbum de polka (Grammy Award for Best Polka Album) (1986-2009)

Especials 
Hi ha premis especials que s'atorguen sense candidatures, normalment per a assoliments més enllà del darrer any, que és el criteri que apliquen als premis estàndard.
 Grammy a la carrera artística (Grammy Lifetime Achievement Award)
 Grammy Trustees (Grammy Trustees Award)
 Grammy Tècnic (Technical Grammy Award)
 Grammy Llegenda (Grammy Legend Award)
 Grammy Hall of Fame (Grammy Hall of Fame Award)
 Premi Persona de l'any MusiCares (MusiCares Person of the Year)

Referències

Vegeu també 

 62ns Premis Grammy
 Premis Grammy

Llistes de premis
Premis Grammy